Ойкен — фамилия. Известные носители:

 Ойкен, Арнольд (1884—1950)  —  немецкий физико-химик. 
 Ойкен, Вальтер (1891—1950) — немецкий экономист.